Чуба́тий — українське прізвище. Жіноча форма — Чубата.

Відомі носії 

 о. Володимир Чубатий — Кудринецький декан УГКЦ, репресований більшовиками
 Чубата Теодозія — мати лідера ОУН Ярослава Стецька
 Чубата Дарія Дмитрівна (з дому — Кащишин;  27 липня 1940, м. Тернопіль, Україна) — український лікар-терапевт, громадська діячка.
 Чубатий Антоній — діяч (заступник голови) польського гімнастичного товариства «Сокул» в Коломиї.
 Чубатий Володимир — учасник національно-визвольних змагань 1917—1921 рр., старшина української армії, громадський діяч, засновник філії товариства «Просвіта», церковного хору у Великих Фільварках, один з активних учасників музичного товариства «Боян», товариства «Сільський господар», засновник ряду сільських організацій «Луг» на Брідщині.
 Чубатий Микола — історик української церкви і права, педагог і публіцист, дійсний член НТШ (з 1928; засновник і перший голова Американського Відділу НТШ); український суспільний і католицький діяч.